В данном списке крупнейших авиакомпаний России представлены крупнейшие российские авиакомпании как по количеству перевезенных пассажиров и грузов, так и объёму выручки за определенные годы по данным Росавиации и финансовым отчётам самих авиакомпаний.

По количеству перевезённых пассажиров и пассажирообороту

2021 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

2013 год

2012 год 

 Примечания
  Исключая дочерние авиакомпании Россия, Донавиа, Аврора, Оренбургские авиалинии и Победа
  Исключая ЮТэйр-Вертолётные услуги и другие дочерние авиакомпании
  Исключая дочернюю авиакомпанию Глобус
 Курсивом помечены авиакомпании, прекратившие свою полётную деятельность

По количеству перевезённых грузов и грузообороту

2016 год

2015 год

2014 год

2013 год

По размеру флота и числу направлений 
Крупнейшие авиационные предприятия России по числу воздушных судов и пунктов назначения:

 Примечания
 включая дочерние авиакомпании Россия, Аврора, и Победа
 включая ЮТэйр-Экспресс, Турухан, ЗАО «ЮТэйр», ЮТэйр-Украина, ЮТэйр-Вертолётные услуги
 включая дочернюю авиакомпанию Глобус

См. также 
 Список крупнейших авиакомпаний мира
 Список авиакомпаний России

Источники

Ссылки 

к
Авиакомпании
Списки:Авиация России